Женският маратон на дистанция 10 километра на Летните олимпийски игри 2012 в Лондон се проведе на 9 август в езерото Серпентайн, Хайд Парк.

Ева Ристов, представяща Унгария, спечели златото с време 1 час, 57 минути и 38.2 секунди, изпреварвайки Хейли Андерсън от САЩ с по-малко от секунда. Андерсън спечели сребро, бронзът отиде в Мартина Грималди от Италия.

Резултати

Източници 

10 км маратон (мъже)